The Europeans (roman), een roman van Henry James
The Europeans (film), een film van James Ivory